Odin je lahko:
 Odin - mitologija
 Odin Computer Graphics
 3989 Odin 
 Odin (satelit) 
 HM Odin